

Карповська сільська рада — сільське поселення, Краснощоковський район, Алтайський край
 Карповська сільська рада — сільське поселення, Солонешенський район, Алтайський край
 Карповська сільська рада — колишнє сільське поселення, Акбулацький район, Оренбурзька область